Эль-Бусто (Мы считаем, что мы получаем засуху) ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 7,4 км². Население — 77 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры